Puchar Ameryki Północnej w bobslejach 2013/2014 rozpoczął się 11 listopada 2013 w Calgary, a zakończył 12 stycznia 2014 w Lake Placid.

Rywalizację dwójek kobiet wygrała Amerykanka Bree Schaaf, wśród mężczyzn triumfował Koreańczyk Won Yun-jong. Najlepsza w bobslejowych czwórkach była drużyna pilotowana przez Codie Bascue. W kombinacji mężczyzn zwyciężył Won Yun-jong.

Kalendarz Pucharu Ameryki Północnej

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 
 
 

2013 w bobslejach
2014 w bobslejach
2013 w Kanadzie
2013 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Stanach Zjednoczonych